Adrenalina o Adrenaline puede referirse a:

Adrenalina 
 Adrenalina, sustancia presente en el organismo.

En la cultura popular

Agrupaciones musicales
 Adrenalina (n/d), banda de rock salvadoreño.

Películas, teleseries o telefilmes

 Adrenalina (1996), película protagonizada por Christopher Lambert.
 Adrenalina (1996), teleserie de Canal 13 (Chile).

 Adrenalina (c. 2007), telefilme.
 Adrenalina (2016-presente), programa televisión mexicana de deportes de Imagen Televisión.

Álbumes

 Adrenalina (n/d), álbum de La Mona Jiménez.
 Adrenalina (n/d), álbum de Finley:
 Adrenalina (1997), álbum de Santa.
 Adrenalina (2015), álbum de Edurne.

Canciones

  «Adrenalina» (n/d), canción de Finley.
  «Adrenalina» (2014), canción de Wisin, Ricky Martin y Jennifer López.

Adrenaline 

 Adrenaline (1995), álbum de Deftones.